«Телефонные разговоры» — сингл группы «Полюса», выпущенный в октябре 2011 года. Он состоит из четырёх треков, три из которых ранее не были изданы, и одного обновленного, который выходил на первом альбоме группы.

Список композиций

В записи принимали участие 
 Илья Разин — вокал, гитара
 Павел Вовк — бас
 Игорь Беленко — барабаны

Примечания

Ссылки 
 
 «Телефонные разговоры» на сайте Яндекс.Музыка